Пі (програмування) — число Пі для програмування та використання при складних і точних обчисленнях комп'ютером — 3,14159265358979.
 Число пі — математична константа (3,1415.), що виражає відношення довжини кола до довжини його діаметра.
 Пі (літера) (Π, π) — грецька літера.
  — функція, що показує кількість простих чисел, що не перевищують .
 Пі-теорема (π-теорема) — основоположна теорема аналізу розмірності.
 Пі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Східні Піренеї 
 Пі (фільм) — культовий американський фільм.
 Пі Скорпіона (π Sco) — потрійна зірка в сузір'ї Скорпіона.

Див. також
 «Життя Пі»